Molekulska formula -{C17H25NO}- se može odnositi na:

 4'-Metil-α-pirolidinoheksiofenon
 Eperison
 Etazocin
 Vesamikol
 4-Fenil-4-(1-piperidinil)cikloheksanol
 PCHP